Суперкубок Германии по футболу 2011 года () — 12-й официальный розыгрыш Суперкубка Германии, который с 2010 года проводится ежегодно. В Суперкубке Германии встречаются встречаются чемпионы Бундеслиги и обладатели Кубка Германии предыдущего сезона. Матч состоялся 23 июля 2011 года на стадионе «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В нём встретились непримиримые соперники, чемпион Бундеслиги дортмундская «Боруссия» и обладатель Кубка Германии гельзенкирхенский «Шальке 04». Основное время закончилось со счётом 0:0, а в серии пенальти победу одержал «Шальке 04» со счётом 4:3. Вратарь «кнаппенов» Ральф Ферманн был признан лучшим игроком матча.

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Германии по футболу 2010/2011
 Кубок Германии по футболу 2010/2011
 Суперкубок Германии по футболу

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Суперкубок Германии
Матчи ФК «Шальке 04»
2011
Спортивные соревнования в Гельзенкирхене
Июль 2011 года
События 23 июля
Спорт в Германии в 2011 году